Ширяев, Александр:
 Ширяев, Александр Викторович (1867—1941) — русский советский танцовщик, балетмейстер, режиссёр.
 Ширяев, Александр Владимирович (1881—1912) — офицер Российского императорского флота, Георгиевский кавалер.
 Ширяев, Александр Евстафьевич (1882—1943) — российский инженер, краевед и политический деятель.
 Ширяев, Александр Сергеевич (?—1841) — московский книгоиздатель и книгопродавец, коммерции советник.